Arrigo Tamassia – medico italiano
 Francesco Tamassia – notaio e numismatico italiano
 Nino Tamassia – giurista e politico italiano